Brida – morsetto a forma di goccia utilizzato nella tornitura
 Brida – altro modo di chiamare la flangia
 Brida – romanzo di Paulo Coelho
 Brida – comune dell'Algeria